Wahlkreis 135 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 135
 Landtagswahlkreis 135